Сезон первой лиги СССР 1984 года. Победителем 47-го чемпионата Советского Союза первой лиги по футболу стал воронежский «Факел».

География соревнования

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Матчи 
Сыграно 462 игры.

Примечания

Ссылки 
 Первая лига СССР 1984 на КЛИСФ
 USSR (Soviet Union) — Final Tables 1924—1992 на rsssf.com

Чемпионат СССР по футболу 1984
1984